Antti Törmänen, finski hokejist, * 19. september 1970, Espoo, Finska.

Törmänen je v finski ligi igral za klube Espoo Blues, Urheilukoulu in Jokerit Helsinki. Leta 1994 je bil kot 274. izbran na NHL naboru s strani kluba Ottawa Senators, za katerega je zaigral le v sezoni 1995/96. V zadnjem delu kariere je igral tudi v švedski ligi za kluba HV 71 in Södertälje SK.

Za finsko reprezentanco je nastopil na olimpijskih igrah 1998, kjer je osvojil bronasto medaljo, ter štirih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil eno zlato in dve srebrni medalji.

Leta 2009 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Espoo Blues
| Finska ml. liga
| 87/88
|
| 32
| 21
| 21
| 42
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 88
|
|
| 0
| 1
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska 2. liga
| 88/89
|
| 39
| 11
| 8
| 19
| +2
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska ml. liga
| 88/89
|
| 6
| 4
| 8
| 12
|
| 8
|
| 4
| 6
| 6
| 12
|
| 0
|-
| Espoo Blues
| Finska 2. liga
| 89/90
|
| 41
| 13
| 15
| 28
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska ml. liga
| 89/90
|
| 8
| 7
| 7
| 14
|
| 8
|
| 5
| 6
| 6
| 12
|
| 4
|-
| Urheilukoulu
| Finska ml. liga
| 89/90
|
| 8
| 3
| 5
| 8
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. liga
| 90/91
|
| 3
| 4
| 0
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 90/91
|
| 44
| 12
| 9
| 21
| -4
| 70
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 91/92
|
| 40
| 18
| 11
| 29
|
| 18
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 92/93
|
| 21
| 2
| 0
| 2
| +1
| 8
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| +1
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Kontinentalni pokal
| 92/93
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 93/94
|
| 46
| 20
| 18
| 38
| +14
| 46
|
| 12
| 4
| 3
| 7
| +2
| 14
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 94/95
|
| 50
| 19
| 13
| 32
| +5
| 32
|
| 11
| 7
| 4
| 11
| +7
| 20
|-
| Jokerit Helsinki
| Kontinentalni pokal
| 94/95
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 95/96
|
| 50
| 7
| 8
| 15
| -15
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Prince Edward Island Senators
| AHL
| 95/96
|
| 22
| 6
| 11
| 17
|
| 17
|
| 5
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|-
| Finska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Evropska liga
| 96/97
|
| 6
| 4
| 2
| 6
| +4
| 4
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -2
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 96/97
|
| 50
| 18
| 14
| 32
| +13
| 54
|
| 9
| 3
| 5
| 8
| +3
| 10
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Evropska liga
| 97/98
|
| 6
| 1
| 5
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 97/98
|
| 48
| 20
| 14
| 34
| +14
| 56
|
| 8
| 3
| 2
| 5
| 0
| 12
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 10
| 3
| 2
| 5
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 98/99
|
| 50
| 14
| 22
| 36
| -4
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 12
| 0
| 0
| 0
| -2
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 99/00
|
| 50
| 18
| 15
| 33
| -13
| 76
|
| 6
| 2
| 4
| 6
| +4
| 20
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 00/01
|
| 56
| 15
| 19
| 34
| +13
| 75
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -2
| 2
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 01/02
|
| 55
| 13
| 15
| 28
| +5
| 73
|
| 12
| 0
| 2
| 2
| +1
| 4
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 02/03
|
| 49
| 12
| 21
| 33
| +8
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 03/04
|
| 25
| 6
| 3
| 9
| -10
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 850
| bgcolor="#7FFF00" | 273
| bgcolor="#7FFF00" | 268
| bgcolor="#7FFF00" | 541
| bgcolor="#7FFF00" | +36
| bgcolor="#7FFF00" | 794
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 88
| bgcolor="#7FFF00" | 33
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | 70
| bgcolor="#7FFF00" | +14
| bgcolor="#7FFF00" | 88
|}

Viri
 
 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Ottawa Senators)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1994
Hokejisti Espoo Blues
Hokejisti Urheilukoulu
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti Ottawa Senators
Hokejisti Prince Edward Island Senators
Hokejisti HV 71
Hokejisti Södertälje SK
sprejeti v Finski hokejski hram slavnih